Usseau kan syfta på:
 Usseau, Deux-Sèvres
 Usseau, Vienne